
Molekulska formula -{C8H8O3}- se može odnositi na:

 Anizolne kiseline
 -{o}--Anizolna kiselina
 -{m}--Anizolna kiselina
 -{p}--Anizolna kiselina
 3,4-Dihidroksifenilacetaldehid
 4-Hidroksifenilsirćetna kiselina
 Mandelinska kiselina
 Metilparaben
 Metil salicilat
 Vanilin
 o-Vanilin